Grethen ist der Name folgender Orte:
 Grethen (Bad Dürkheim), eingemeindeter Stadtteil von Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Grethen (Parthenstein), Ortsteil der Gemeinde Parthenstein, Sachsen

Grethen ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Grethen (* 1992), luxemburgischer Leichtathlet
 Fonsy Grethen (* 1960), luxemburgischer Karambolagespieler
 Gilles Grethen (* 1994), luxemburgischer Jazzmusiker
 Luc Grethen (* 1964), luxemburgischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Greten